Federico Augusto III de Sajonia (Dresde, 25 de mayo de 1865 - 18 de febrero de 1932, Sibyllenort), último rey de Sajonia de 1904 a 1918, fue el cuarto hijo de Jorge I (1832-1904), rey de Sajonia en 1902, y su esposa María Ana de Braganza, Infanta de Portugal, hija de Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, rey consorte de Portugal, y de su esposa la reina María II.

Federico Augusto sirvió en el Ejército Real Sajón antes de convertirse en rey, y más tarde fue ascendido a mariscal de campo (Generalfeldmarschall). Aunque era estimado por sus súbditos, voluntariamente abdicó como rey el 13 de noviembre de 1918, después de la derrota del Imperio alemán en la I Guerra Mundial. Murió en Sibyllenort (ahora Szczodre) en la Baja Silesia y fue enterrado en Dresde.

Biografía 
Nació en Dresde el 25 de mayo de 1865. Bautizado Federico Augusto Juan Luis Carlos Gustavo Gregorio Felipe, fue el Rey de Sajonia desde 1904 hasta su abdicación el 13 de noviembre de 1918.

Contrajo matrimonio en Viena el 21 de noviembre de 1891 (para divorciarse en 1903) con Luisa de Austria-Toscana (Salzburgo, 2 de septiembre de 1870 - Bruselas, 23 de marzo de 1947), archiduquesa da Austria, hija de Fernando IV, Gran Duque de Toscana.

Carrera militar 
Federico Augusto entró en el Ejército Real Sajón en 1877 como teniente segundo, a pesar de tener solo doce años de edad. Dado su estatus real, avanzó rápidamente en el rango militar. Sirvió inicialmente en el Regimiento de Granaderos N.º 100. Fue promovido a teniente primero en 1883, capitán en 1887, mayor en 1889 y teniente coronel en 1891. Para 1891, era comandante del 1.º Batallón del Regimiento de Fuileros N.º 108 (Schützen (Füsilier)-Regiment Nr. 108). Fue promovido a coronel el 22 de septiembre de 1892 y tomó el mando del Regimiento de Fusileros N.º 108 el mismo día. El 20 de septiembre de 1894, el príncipe de 29 años de edad fue ascendido a mayor general y le fue dado el mando de la 1.ª Brigada de Infantería N.º 45 (las mayores unidades del Ejército Real Sajón usualmente llevaban dos números: un número para el ejército sajón y el otro su posición en el orden de batalla del Ejército prusiano). El 22 de mayo de 1898, fue promovido a teniente general y le fue dado el mando de la 1.ª División de Infantería del Ejército Real Sajón (N.º 23). Comandó esta división hasta el 26 de agosto de 1902, cuando tomó el mando del XII Cuerpo (1.º Real Sajón). Fue promovido a General de Infantería un mes después, el 24 de septiembre. Permaneció al mando del cuerpo hasta octubre de 1904, cuando se convirtió en rey. Su carrera militar terminó de forma efectiva con su ascenso al trono, pero de todos modos fue posteriormente ascendido a coronel general (Generaloberst) y después a mariscal de campo (Generalfeldmarschall), el 9 de septiembre de 1912.

Tras la ascensión de su padre, en julio de 1902 fue seleccionado à la suite para la Infantería de Marina (Seebataillon) alemana por el emperador Guillermo II durante una visita a Kiel.

Descendencia 
El rey Federico Augusto tuvo siete hijos de su matrimonio:
 Federico Augusto Jorge, príncipe heredero de Sajonia (1893-1943). Renunció a sus derechos al trono en 1923 para ingresar como sacerdote católico en la Compañía de Jesús. Murió de un ataque al corazón en Groß-Glienicke en 1943.
 Federico Cristián, margrave de Meissen y duque de Sajonia (1893-1968). Casado con la princesa Isabel Elena de Thurn y Taxis (1903-1976), tuvo descendencia.
 Ernesto Enrique, príncipe de Sajonia (1896-1971). Casado en primeras nupcias con la princesa Sofía de Luxemburgo (1902-1941), hija de Guillermo IV, Gran Duque de Luxemburgo. En 1947 contrajo matrimonio morganático con Virginia Dulon (1910-2002). Descendencia del primer matrimonio.
 María Alicia Carola, nacida muerta el 22 de agosto de 1898.
 Margarita Carola Guillermina, princesa de Sajonia (1900-1962). Casada con el príncipe  Federico de Hohenzollern (1891-1965).
 María Alicia Leopolda (1901-1990). Casada con el príncipe Francisco José de Hohenzollern-Emden (1891-1964).
 Ana Mónica Pía (1903-1976). Casada en primeras nupcias con el archiduque José Francisco de Austria (1895-1957) y después con Reginald Kazanjian (1905-1990).

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Frank-Lothar Kroll: Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089–1918. C.H. Beck-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-406-54773-7. pp. 306–319.
 Walter Fellmann: Sachsens letzter König, Friedrich August III. Berlín 1992.
 Die Albertinischen Wettiner. Geschichte des sächsischen Königshauses 1763/1932. Albert Prinz von Sachsen/Herzog zu Sachsen, Gräfelfing 1995.
 Duque Alberto de Sajonia: Die Wettiner in Lebensbildern. Styria-Verlag. Graz/Wien/Köln 1995, ISBN 3-222-12301-2.
 Hans Reimann: Der Geenich. Anekdoten über den letzten König der Sachsen. Lehmstedt, Leipzig 2007. ISBN 978-3-937146-42-3.
 Erika Bestenreiner: Luise von Toskana. Skandal am Königshof. Piper, München 2000, ISBN 3-492-23194-2.
 Rainer Kubatzki/Hans Eggert: Ein König auf gut Sächsisch. Friedrich August III., Briefe, Bilder. Testamente. Ein Lesebuch. Redaktions- und Verlagsgesellschaft Elbland, Meißen 2007.
 Dresdner Geschichtsverein e.V. (Hrg.): Das „Rote Königreich“ und sein Monarch. Dresdner Hefte, 22. Jahrgang, Heft 80.
 Luisa de Austria-Toscana: Mein Leben. Dresde 1991, ISBN 3-364-00225-8.
 Friedrich Kracke: Friedrich August III. Sachsens volkstümlichster König. Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit., München 1964. ISBN 3-7646-1569-9.
 Hellmut Kretzschmar: Friedrich August III. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 57
 Prinz Ernst Heinrich von Sachsen: Mein Lebensweg vom Königsschloss zum Bauernhof. Paul List Verlag KG, München 1968. pp. 115–152, Sohn von Friedrich August III., Berichtet in Erinnerungen über seinen Vater und über seine Erfahrungen während der Wilhelminischen Ära, Erster Weltkrieg, Novemberrevolution, Weimarer Republik, Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, Irland.

Enlaces externos 

Príncipes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Reyes de Sajonia del siglo XX (Casa de Wettin)
Mariscales de campo de Alemania
Militares del Imperio alemán
Políticos del Imperio alemán
Católicos de Alemania
Nacidos en Dresde
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Margraves de Meissen
Coroneles honorarios del Ejército Español
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III